Федяйкино — название населённых пунктов в России:

 Федяйкино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Федяйкино — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.

См. также 
 Федяй
 Федяйково